Aialik steht für:
 Aialik-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Aialik Bay, eine Bucht in Alaska
 Aialik-Halbinsel, eine Halbinsel in Alaska
 Kap Aialik, das Kap der Aialik-Halbinsel in Alaska